Rosalinda – nome proprio di persona italiano femminile
 Rosalinda – satellite naturale del pianeta Urano
 Rosalinda – asteroide
 Rosalinda – protagonista della commedia Come vi piace di William Shakespeare
 Rosalinda – personaggio dei videogiochi di Mario
 Rosalinda – telenovela messicana del 1999.